Дзёдо может означать:
 Дзёдо — японское боевое искусство с использованием дзё, короткого деревянного посоха
 Дзёдо-сю, японская ветвь буддизма Чистой Земли, отличная от более крупной ветви Дзёдо-синсю